Хаврута (, от арамейского слова «общение») — религиозная организация геев в Израиле, созданная выпускниками иешивы для мужчин, которые идентифицируют себя как геи, но имеют сильную связь с еврейскими религиозными обрядами.
Одним из направлений деятельности организации является оказание помощи религиозным гомосексуалам в принятии своей сексуальной ориентации без отказа от религиозных убеждений и веры. С момента своего создания в 2007 году из небольшой группы Хаврута превратилась в организацию, которая занимается проведением регулярных встреч в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе.

Против гомофобии 
Параллельно Хаврута проводит различные мероприятия в целях повышения уровня терпимости к представителям сексуальных меньшинств и интеграции геев в религиозную общину путём организации встреч раввинов и священников с геями и лесбиянками. Организация проводит работу по принятию гомосексуальности религиозной общиной посредством распространения в синагогах печатных материалов, отражающих проблемы взаимоотношений гомосексуальности и религии, а также участвует в общественных дебатах и диалогах с раввинами и учителями. За эту деятельность в декабре 2011 года организация была удостоена награды правительства Франции за работу в области защиты прав человека.

Встречи 
Хаврута проводит общественные встречи, которые призваны обеспечить безопасное пространство для геев из религиозных и консервативных семей. Благодаря этим встречам гомосексуалы имеют возможность обсуждать общие темы. Большинство участников скрывают сексуальную ориентацию от своих близких. Все члены организации обязаны сохранять конфиденциальность.

Ссылки 
 Официальный сайт на русском языке

Примечания 

Некоммерческие организации
ЛГБТ-организации Израиля
Религиозные ЛГБТ-организации
Организации, основанные в 2007 году